Le tournoi de tennis de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du 11 au .

Alycia Moulton remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Jones, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Potter et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1983
Newport
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en juillet 1983